Сизарс-пэлас () — трасса, проложенная по дорогам общего пользования вокруг казино «Сизарс-пэлас» (Caesars Palace) в Лас-Вегасе, Невада, США.

На трассе прошли два Гран-при Сизарс-пэласа Формулы-1  и  годов. В 1983-м гонка должна была состояться вновь, в качестве пятнадцатого этапа чемпионата мира, но организаторы соревнования и промоутеры Формулы-1 на этот раз не смогли сойтись на условиях и запланированные заезды были отменены, с заменой на Гран-при Европы. В статистике Формулы-1 автодром иногда упоминается, как «трасса Лас-Вегас» (Las Vegas).

Также на этой трассе проводились Гран-при Сизарс-пэласа в 1983 и 1984 году в классе ChampCar.

Оценки трассы 
Многие считали трассу одной из худших в истории «Формулы-1» — из-за места расположения, конфигурации, напоминавшей картодром, из-за климатических условий невадской пустыни. Комментарий Марка Зурера: «Это самое ужасное место, в котором когда-либо бывала Формула-1. И вспоминать не хочется. Они разбросали шины и бетонные блоки на парковке позади отеля. Это невозможно назвать трассой. У меня просто нет слов».

Победители Гран-при Сизарс-пэласа

Формула-1

ChampCar

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА
 Профиль на statsf1.com

Сизарс-пэлас
Трассы «чампкаров»
Сизарс-пэлас
Сизарс-пэлас
Спортивные сооружения Невады
Гран-при Сизарс-пэласа